Куже́ловы или Кузеловы () — дигорская фамилия.

Происхождение 
По преданию, некогда в селении Донифарс Дигорского ущелья обосновался выходец из Ассии (Балкария) по имени Кужел. Построив дом и женившись, он 
дал начало фамилии Кужеловых от своего имени.

У Кужела родился сын Налук, который после смерти родителей перебрался из с. Донифарс в селение Дзинага, и женился на девушке из рода Костановых. От этого брака сыновей у них не было, родились две дочери: одна вышла замуж за Гобаева, другая — за Кадохова. Вскоре Налук был убит, а через какое-то время его вдова второй раз вышла замуж — за Буцо Найфонова. У них родился сын Курман. Мать не разрешила записать ребёнка на фамилию Найфоновых, оставив его у Кужеловых (чтобы не пропал этот род, хотя кровно мальчик никакого отношения к ним не имел). Так продолжился род Кужеловых.

Генеалогия 
Родственной фамилией () для Кужеловых являются Найфоновы.

Примечания

Литература 
 

Гуларские фамилии